Emmer, een gebruiksvoorwerp om los goed of vloeistoffen in te vervoeren
Emmertarwe (Triticum dicoccum), een graansoort
Wilde emmer (Triticum dicoccoides), de wilde stamvader van de emmertarwe
Emmer (Weser), een rivier in Duitsland
Een emmer aan een touw voor scheepsgebruik is een puts
Bijvoeglijk naamwoord behorende bij Emmen (Drenthe) en Emmen (Overijssel) (Emmense is ook mogelijk en gebruikelijk)
idem voor Emmen (Zwitserland)

Personen met de naam Emmer 
Fred Emmer, Nederlands nieuwslezer
Jan Emmer, Engelandvaarder
Jan-Kees Emmer, Nederlands journalist
Luciano Emmer, Italiaans filmregisseur
Piet Emmer, Nederlands historicus
Stephen Emmer, Nederlands componist